Кааба Зороастра (, «куб Заратуштры») —  ахеменидского периода в форме башни, расположенное в археологической зоне Накше-Рустам, датируемое V веком до н. э. Оригинальные название и назначение сооружения неизвестны. Вероятно, своё название оно получило в XIV веке, когда руины по всей Персии связывались с различными зороастрийскими и мусульманскими именами. Европейским исследователям здание известно с XVII века, когда его посетили и описали в своих путевых заметках Жан Шарден, Корнелис де Брюин и Энгельберт Кемпфер. Современное изучение памятника началось Эриком Ф. Шмидтом и было продолжено Дэвидом Стронаком, который сравнивал его с практически идентичной, хотя и гораздо хуже сохранившейся «тюрьмой Соломона» (Zendān-e Solaymān).

Физические характеристики 
Куб расположен в западной части Накше-Рустам и ориентирован на север. Здание квадратное в плане и сложено из блоков белого известняка, соединённых без раствора железными скобами. Длина стены 7.25 метра, высота 12.5 метров, а вместе с трёхступенчатым постаментом общая высота достигает 14 метров. Внутри расположена единственная комната со стороной 3.7 метра и высотой 5.7 метра, в которую ведёт дверь размером 1.90 на 1.70 метра. К ней ведёт лестница, верхняя часть кладки которой разрушена, зато нижняя хорошо сохранилась. Начиная с высоты трёх метров фасады украшены 15 рядами (16 на северной стене) мелких и узких прямоугольных выемок.

Дополнительно, на всех стенах, кроме северной, на высоте комнаты расположены три пары фальшивых окон. Оригинальные каменные двери не сохранились, однако сохранилась часть дверей «тюрьмы Соломона».

Назначение 

Исследователями выдвигались различные версии назначения здания — храм огня, архив или мавзолей. В 1983 году  выдвинула гипотезу, что оба строения были воздвигнуты в честь коронации Дария I. Существует также версия, что куб в сасанидский период использовался как усыпальница Шапура I и последующих членов династии, однако надписи Накше-Рустама не дают этому подтверждения.

Отсутствие следов дыма на стенах здания делает маловероятной гипотезу о том, что оно когда-то было храмом огня. Интерпретация одного из слов надписи KKZ позволило сделать предположение, что здесь мог располагаться архив, в котором хранился кодекс Авесты, однако последующие лингвистические исследования это предположение не подтвердили.

Большинство исследователей согласны с тем, что здесь находилась гробница ахеменидских царей и указывают на сходство с соответствующими сооружениями Урарту.

Надписи 
На здании высечены надписи, являющиеся важнейшими источниками для изучения истории государства Сасанидов III века — трёхъязычная надпись Шапура I и надпись зороастрийского священника Картира. Из надписи Шапура I видно, что он считал подвластными себе, в числе многих стран, все народы Закавказья.

Надпись от имени Шапура I на трёх языках (парфянском, греческом и персидском) высечена на четырёх стенах фундамента (или нижнего ряда кладки) здания.

В первой, большей части этой надписи перечисляются и описываются походы Шапура против Армении, Сирии, борьба с Римом, взятие в плен римского императора Валериана и др.; во второй части излагаются мероприятия Шапура культового и мемориального порядка. После пышной титулатуры Шапура идёт длинный перечень подвластных ему стран, и среди прочих — страны Закавказья: «Адурбадаган, Армения, Иберия, Махелония (Мингрелия), Арран, Балакасан, [страна вплоть до] Кап-коха [Кавказских гор] и Аланских [ворот] (Дарьяльское ущелье)».

См. также 
 Зороастрийский храм в селении Чак-Чак

Ссылки 
 Надпись Картира на «Каабе Зороастра» в Накш-и Рустаме
 
 А. К. Аликберов, О. А. Мудрак. Арран и сопредельные страны в парфянском тексте трёхъязычной надписи III в. на скале Ка‘ба-йи Зардушт (ŠКZ) // Вопросы ономастики. 2020. Т. 17. № 1. С. 190—202

Примечания 

Всемирное наследие в Иране
Архитектура Ирана
Держава Ахеменидов
Археологические объекты в Иране